Simsboro ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Simsboro (Arkansas)
 Simsboro (Louisiana)
 Simsboro (Texas)